Террористический акт в Чехбехаре () произошёл 15 декабря 2010 года, погибли по меньшей мере 39 человек.

Ход событий 
Нападение было совершено на группу паломников в день Ашура (у шиитов день поминовения имама Хусейна, убитого в 680 году в Кербеле). Среди погибших были также женщины и дети.

Всего было два нападавших, один из них был арестован. Мусульмане-сунниты из террористической организации Джундалла взяли на себя ответственность за взрыв.

Систан и Белуджистан 
Систан и Белуджистан является одной из самых бедных провинций Ирана. Его местонахождение также делает его ключевым маршрутом в международной торговле наркотиками.

Примечания 

2010 год в Иране
Террористические акты 2010 года
Террористические акты, совершённые в Иране
Декабрь 2010 года
События 15 декабря
Систан и Белуджистан